PBR steht als Abkürzung für:

 Pabst Blue Ribbon, US-amerikanische Biermarke
 Patrol Boat River, eine Klasse kleiner, leichter Patrouillenboote der US Navy
 pBR322, ein 1977 entwickelter Plasmidvektor
 Pilling-Bedworth-Ratio, siehe Pilling-Bedworth-Verhältnis

 Policy-basiertes Routing, ein Routingprotokoll
 Professional Bull Riders, eine Sport-Liga für Bullenreiter
 Physically Based Rendering, eine Physik-basierte Renderingtechnik

PBr steht für:
 Chemin de fer Pont–Brassus, ehemalige Schweizer Privatbahn im Kanton Waadt

Abkürzung